Richard Bland (1665–1720) – angielski arystokrata, kolonista, polityk z Wirginii
 Richard Bland (1710–1776) – amerykański polityk z Wirginii, jeden z ojców-założycieli
 Richard Parks Bland (1835–1899) – amerykański polityk
 Richard Bland (ur. 1973) – amerykański golfista